Acantholichen är ett släkte av lavar. Acantholichen ingår i familjen Corticiaceae, ordningen Corticiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Acantholichen